Хирд
 ГИРД